«You Only Tell Me You're Love Me When You're Drunk» (сокращается до «Drunk») - песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 2000 году она вышла синглом, который попал в верхнюю десятку британского музыкального чарта, достигнув 8-го места.

Список композиций

CD Parlophone (UK)

1. «Drunk» (Live) (2:34)

2. «Always On My Mind» (Live) (4:02)

3. «Being Boring» (Live) (6:46)

CD (Remixes) Parlophone (UK)

1. «Drunk» (The T-Total Mix) (8:05)

2. «Drunk» (Brother Brown's Newt Mix) (9:52)

3. «Drunk» (Attaboy Still Love You When We're Sober Mix) (7:52)

Высшие позиции в чартах

Источники 
Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу